QLF steht für:
 Quadratische Lösungsformel(n) zur Lösung quadratischer Gleichungen, siehe Quadratische Gleichung #Lösungsformeln
 Qualifizierungsfonds Land- und Forstwirtschaft in Schleswig-Holstein e. V.
 Quantitative lichtinduzierte Fluoreszenz (engl. Quantitative Light-induced Fluorescence) in der Zahnmedizin
 Quick Lock Formula bei koaxialen Steckverbindern für Hochfrequenzanwendungen, siehe Koaxialstecker#QN, QLF und QMA

Abkürzung